Elisabet de Saxònia-Altenburg (gran duquessa d'Oldenburg) (1826 - 1896)
 Elisabet de Saxònia-Altenburg (gran duquessa de Rússia) (1865 - 1927)